CG ou Cg podem se referir a:

 Chappe et Gessalin, fabricante francesa de automóveis.
 Campo Grande
 Congo (codígo ISO 3166-1)
 Linhas aéreas de Papua Nova Guiné (código IATA / AITA)
 CG: o nome dado a tarja de informações exibida por programas, na qual aparecem os nomes dos apresentadores/entrevistados e da destaque ao assunto exibido/comentado.

Informática
 Computação gráfica
 C for Graphics - linguagem de programação C para gráficos da NVIDIA

Desambiguações de siglas